Альфред Шмидт (; 19 мая 1931, Берлин — 28 августа 2012, Франкфурт-на-Майне) — немецкий  и , представитель Франкфуртской школы. Ученик Теодора Адорно.

Произведения 
 Der Begriff der Natur in der Lehre von Marx. Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt am Main 1962.
 Zur Idee der Kritischen Theorie. Elemente der Philosophie Max Horkheimers. Hanser, München 1974, ISBN 3-446-11863-2.
 Kritische Theorie, Humanismus, Aufklärung. Philosophische Arbeiten. Reclam, Stuttgart 1981, ISBN 3-15-009977-3.
 Goethes herrlich leuchtende Natur. Philosophische Studie zur deutschen Spätaufklärung. Hanser, München 1984, ISBN 3-446-14141-3.
 Die Wahrheit im Gewande der Lüge. Schopenhauers Religionsphilosophie. Piper, München/Zürich 1986, ISBN 3-492-10639-0.

Примечания

Ссылки 
 Lorenz Jäger: Zum Tode von Alfred Schmidt: Begriffene Natur . (FAZ.Net, 29. Август 2012)
 Alfred Schmidt: German philosopher who made important contributions to the development of a critical, undogmatic tradition of Marxist thought . (The Times, London, 10. Октябрь 2012)

Франкфуртская школа
Социальные философы
Похороненные на Франкфуртском главном кладбище